Nógrád este un județ din nordul Ungariei.

Municipii
 Salgótarján

Orașe
 Balassagyarmat (17 906)
 Bátonyterenye (15 207)
 Pásztó (10 330)
 Szécsény (6580)
 Rétság (3067)

Comune

Nógrád